Gjellestad bedeutet oder steht für:

 Gjellestad (Ort), norwegischer Ort in der Indre Østfold Kommune im Fylke Viken 
 Gjellestad-Schiff, ein Wikingerschiff, das 2018 im Ort Gjellestad von Archäologen aufgespürt wurde und dessen Ausgrabung im Juni 2020 begann

Gjellestad  ist der Name folgender Personen:
 Stig Arne Gjellestad (* 1965), norwegischer Fußballspieler
 Guro Gjellestad (1914–1972), norwegische Physikerin und Hochschullehrerin